Брэндон Смит Ривера Варгас (); () — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера 
Брэндон Ривера в 2019 году выступал за  американскую континентальную  велокоманду  GW–Shimano, стал чемпионом в индивидуальной гонке на время на Панамериканском чемпионате по велоспорту. С 1 января 2020 года велогонщик присоединяется к команде мирового тура , контракт рассчитан на два года (2020 и 2021).
 Брэндон Ривера: «Очень счастлив, что мне повезло присоединиться к команде – это золотой шанс. Команда Ineos с великолепным персоналом, тренерами и спонсорами – идеальное место для профессионального развития. Сбылась мечта стать частью невероятной команды, где выступают лучшие велогонщики мира. Я рос как маунтинбайкер, но я люблю подъёмы, разделки и однодневные гонки. Я готов помогать моим товарищам по команде, но также подготовлюсь к тому, чтобы пользоваться любой представившейся возможностью. Мои цели – учиться как можно больше. Я понимаю, что это будет мой первый год на уровне Мирового тура, что я буду выступать с опытными гонщиками. С нетерпением этого жду.».

Достижения 

 2014
 1-й  Летние юношеские Олимпийские игры — Генеральная классификация (вместе Джоном Родригесом) 
 2017
 4-й Игры малых государств Европы — Групповая гонка
 2018
 3-й Чемпионат Колумбии — Индивидуальная гонка 
 2019
 1-й Чемпионат Панамерики — Индивидуальная гонка
 4-й Панамериканские игры — Индивидуальная гонка
 2020
 4-й Чемпионат Колумбии — Индивидуальная гонка

Примечания

Ссылки 
  Ривера, Брэндон на FirstCycling
  Ривера, Брэндон Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Колумбии